Blarer je priimek več oseb:    
 Ambrosius Blarer, nemški reformator
 Jakob Christoph Blarer von Wartensee, švicarski rimskokatoliški škof